Hekimian ou Hekimyan ou Hekimhan peut être un :

Patronyme 
 Benjamin Hekimian, dit Waxx
 Gilles Hekimian (1954-) musicien et compositeur français 
 Vahe-Andre Hekimyan (1914-1997), peintre d'origine arménienne

Toponyme 
 Hekimhan, ville et districts turcs